Kyle puede referirse a:
 Kyle Broflovski, uno de los protagonistas de la serie estadounidense South Park.
 Kyle, exdistrito condal de Escocia.
 Kyle XY, serie de televisión estadounidense.
 Kyle Katarn, personaje ficticio del universo de Star Wars.
 Kyle MacLachlan, actor estadounidense.
 Kyle Reese, personaje principal de la película Terminator.
 Kyle Martino, futbolista estadounidense.
 Kyle Massey, actor y cantante estadounidense.
 Kyle Busch, piloto estadounidense de automovilismo.
 Kyle Korver, Jugador estadounidense de baloncesto.
 Juan José Jolly Kyle, químico argentino de origen escocés.
 Susan Spaeth Kyle, escritora estadounidense.
 Kyle Gass, actor estadounidense.
 Premio "Dr. Juan J. J. Kyle", premio máximo de la Asociación Química Argentina.
 Kyle Kirkwood, piloto estadounidense de automovilismo.